Patrick Nilsson, född 13 april 1994 i Varberg, är en svensk före detta ishockeyspelare med Veddige HK som moderklubb. Som junior spelade han i bl.a. IFK Ore, Bofors IK och Tingsryds AIF. Säsongen 2014/15 får han kontrakt med Tingsryd i Hockeyettan och är med och spelar upp dem i Hockeyallsvenskan. Nilsson spelar med Tingsryd ytterligare två säsonger innan han går över till HC Vita Hästen i samma liga. Efter en säsong där går han över till Nybro Vikings IF i Hockeyettan, men skador förstör han säsong och han återkommer inte till hockeyn efter denna säsong.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Personer från Varberg
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i IFK Ore
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare